

Patronymes 
Massot est un nom de famille, notamment porté par :
 Aude Massot (1983-), auteure de bande dessinée ;
 Bruno Massot (1989-), patineur artistique français,
 Charles Massot (1894-1915), athlète français,
 Éric Massot, comédien et humoriste français,
 Firmin Massot (1766 - 1849), peintre suisse,
 François Massot (1940 - 2015), homme politique français
 Joe Massot (1933-2002), réalisateur américain
 Marcel Massot (1899-1981), homme politique français
 Olivier Massot (1966-), bassoniste et compositeur français
 Paul Massot (1800 - 1881), homme politique et médecin français,
 Pierre de Massot (1900 - 1969), écrivain français,
 Pierre-Yves Massot (1977 -), photographe de presse français,
 Sacha Massot (1983 -), joueur belge de basket-ball,
 William Massot (1977 -), footballeur français.

Éditions 
 Florent Massot, maison d'édition française.

Homonymie de patronyme